Miejscowości w Polsce:
 Łobaczew Duży
 Łobaczew Mały